Nederlandse personen met deze achternaam:
 Albertino Essers (1969), darter
 Bernard Essers (1893-1945), grafisch kunstenaar
 G. Essers (20e eeuw), mijntechnisch ambtenaar en mijnmeter
 Marijke Essers-Huiskamp (sinds 2001 Marijke van Lente-Huiskamp) (1954), politica
 Peter Essers (1957), fiscaal econoom en politicus

Bedrijf:
 H. Essers, een Belgische transportbedrijf

Zie ook 
 Esser, voor personen met deze verwante achternaam